Мельников, Николай Александрович:
 Мельников, Николай Александрович (1872—1951) — казанский земский деятель, член III Государственной думы от Казанской губернии.
 Мельников, Николай Александрович (1910—1973) — cпециалист в области электрических сетей и систем, доктор технических наук, профессор МЭИ.
 Мельников, Николай Александрович — доктор медицинских наук, в 1950-е годы заведующий отделением Центрального института акушерства и гинекологии, автор книги «Как предупредить грудницу» (1956).